Загони могу да буду:

 Загони (Бијељина), насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Загони (Братунац), насеље у општини Братунац, Република Српска, БиХ